Nova Aurora può riferirsi a diversi comuni brasiliani
Nova Aurora (Goiás)
Nova Aurora (Paraná)